Magisterium může být:
teologický pojem označující učitelský úřad církve
hodnost magistra farmacie
zastaralý výraz pro složitý lékárenský přípravek
akademická hodnost a titul magistra po absolvování vysokoškolského studia
fiktivní teokratickou vládu ve fantasy trilogii Jeho temné esence